Дэйзи Уэйт () — китайская актриса, модель и ведущая. Наиболее известна по роли Мэй Ху в китайском приключенческом фильме 2014 года . На телевидении больше всего известна своим участием в шоу  Playing Tricks (玩名堂), транслировавшееся на канале Aniworld Satellite. Также Дейзи была фотомоделью и позировала для бренда . Родилась в Рединге, в Великобритании, но в возрасте 3 лет перебралась в Чаншу, в провинцию Хунань, в Китай.

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 

Дети-актёры Китая
Фотомодели Китая